

130-я Отдельная стрелковая бригада 
130-я Отдельная стрелковая бригада — воинское соединение Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Не путать с 13 ОСБР (13 Отдельная Стрелковая Бригада ) действовавшей в составе 56А Южн.фр

Подчинение 

10.05.1943 г. — Обращена на формирование 154 стрелковой дивизии (II формирования)

Командование бригадой

Командиры бригады 

 м-р Глебов (09.04.1942 г.)
 п Ильичев И.А. (07.08.1942г.)      
 п-п Родионов (02.12.1942 — 06.04.1943)
 п Полобов (06.04.1943)

Нач.штаба бригады 
 м-р Белянин (09.04.1942 — 06.04.1943)
 м-р Зиновин (06.04.1943)

Состав 

 Штаб
 1 СБ, 2 СБ, 3 СБ
 4 СБ - с 11.1942г
 Развед. рота
 Рота автоматчиков
 Саперная рота
 Сан. рота
 Авторота
 Рота ПТР
 Батальон связи
 Мин.бат-он
 Мин.дивизион 120 мм
 76 мм арт.дивизион
 45 мм арт.дивизион

Боевой путь 130 ОСБр 
130 ОСБр (130 отдельная стрелковая бригада) была сформирована в Уральском Военном округе (Ур. В.О.) в январе-марте 1942 г.

16.3.1942г бригада поступает в оперативное подчинение коменданта 155 УР с постоянным местом дислокации в районе Волоколамска и предназначается в качестве войск полевого заполнения УР.

26 марта 1942 года 130 ОСБр получает приказ отбыть в район г. Селижаров

С 1.04.1942 г. 130 ОСБр находится в составе Калининского фронт (ком. И. С. Конев) являясь соединением фронтового подчинения. С 1.05.1942г бригада входит в состав 30А (ком. Д. Д. Лелюшенко).

10.04.1942 г. 130 ОСБр сосредотачивается в районе д. Струйское (Ржевский р-н) и к вечеру того же дня бригада занимает оборону в районе д. Насоново, Ванеево, Инчиково, Воробьево, Б.Мантрово и начинает боевые действия. Подразделения бригады постоянно проводят разведку боем переднего края обороны немцев, атакуют противника созданными штурмовыми группами, организовывают ночные налеты на позиции противника. Проводят инженерные работы по укреплению своей линии обороны.

За хорошую организацию боевой подготовки в подразделениях бригады, за повседневное руководство и контроль, командиру 130 ОСБр м-ру Глебову и военкому Осипову командующим 30А объявлена благодарность (пр.№ 0117 от 28.05.1942г)

5-10 июня 1942 г. бригада сдает свои боевые участки 379 СД и 359СД и выходит во второй эшелон обороны в район д. Струйское-Гусево-Деньгино-Кольцово-Бараково. После непродолжительного отдыха 20.06.1942г бригада возвращается на передовую линию обороны.

В августе 1942 г. после мощной 1,5 ч. арт.подготовки 30А перешла в наступление (в рамках Ржевско-Сычевской наступательной операции 30.7-6.9.42г) в общем направлении на г. Ржев. 130 ОСБр, находясь на правом фланге 30А , проводит боевые операции сковывающие силы противника. Части бригады наступают в направлении д. Лебзино, Есемово. Противник, постоянно контратакуя с применением ранцевых огнеметов, не давал возможности развивать наступление. Борьба доходила до рукопашных схваток. Поэтому в первых числах сентября бригада отошла на исходные позиции. В октябре 1942г, получив пополнение техникой и людьми (около 1500 чел.), в бригаде формируется 4 батальон. В начале декабря бригада переходит в наступление в районе д. Инчиково, Воробьево. Неся большие потери, и не имея успеха в наступлении, бригада отходит на исходные рубежи и переходит к обороне.

Наступление

2 марта 1943 г. войска 39А переходят в наступление (в рамках Ржевско-Вяземской наступательной операции 1943 года). 130 ОСБр двигается за 178 СД во втором эшелоне с задачей прикрывать левый фланг 39А. После упорных боев к концу марта 1943г войска продвинулись на 130 км. и бригада, выйдя на рубеж р. Лойня, занимает позиции в р-оне  д. Нефедовщина, Батыево, Болотино. В конце апреля 1943 г. бригаду выводят во второй эшелон обороны. Она занимается работами по укреплению 2 и 3 оборонительного рубежа.

9 мая 1943 г. бригада  сосредотачивается в р-не д. Крестовая, Турнаево  и 10.05.1943г  на жд. станции Ломоносово грузится в эшелоны и отбывает на ст. Мончалово. В состветствии с директивой Ставки ВГК за № 46168 от 8.5.43г весь личный состав 130 ОСБр и 82 ОМСБр обращается на формирование 154 СД.

Примечания 

Воинские формирования СССР